Il tabellone singolare del Messina Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Guillermo Pérez Roldán (tds n. 1). In finale ha sconfitto Stefano Pescosolido con il punteggio di 6-1, 6-3.

Teste di serie

  Guillermo Pérez Roldán (campione)
  Franco Davín (quarti di finale)
  Horacio de la Peña (secondo turno)
  Renzo Furlan (semifinali)

  Tarik Benhabiles (primo turno)
  Francisco Clavet (quarti di finale)
 Assente
  Roberto Azar (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Messina Challenger 1990